Itaueira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaueira (ort), Piauí, 
 Itaueira (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar